Línea 41 puede referirse a:
 Línea 41 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 41 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 41 de autobuses de Madrid.
 Línea 41 de los Autobuses Urbanos de Zaragoza.